A 2010-es WTCC marokkói nagydíj a 2010-es túraautó-világbajnokság második fordulója. 2010. május 2-án rendezik meg a Marrakech Street Circuit-n, Marrákesben.

Időmérő

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

További információk 
 Hivatalos végeredmény

Marokko
Marokkó sportélete